

Список памятников 
Перечень памятников природы областного значения, утвержденных Правительством Оренбургской области:

Абдулинский район 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 24.02.2016 N 124-п)

Адамовский район

Акбулакский район

Александровский район

Асекеевский район

Беляевский район

Бугурусланский район

Бузулукский район

Гайский городской округ

Грачёвский район

Домбаровский район

Илекский район

Кваркенский район

Красногвардейский район

Кувандыкский городской округ

Курманаевский район

Матвеевский район

Новоорский район

Новосергиевский район

Октябрьский район

Оренбургский район

Первомайский район

Переволоцкий район

Пономаревский район

Сакмарский район

Саракташский район

Светлинский район

Северный район

Соль-Илецкий городской округ

Сорочинский городской округ

Ташлинский район

Тоцкий район

Тюльганский район

Шарлыкский район

Ясненский городской округ

Городской округ город Медногорск 
(раздел введен Постановлением Правительства	Оренбургской области от 06.02.2018 N 54-п)

Городской округ город Орск 
(раздел введен Постановлением Правительства	Оренбургской области от 06.02.2018 N 54-п)

Городской округ город Новотроицк 
(раздел введен Постановлением Правительства	Оренбургской области от 06.02.2018 N 54-п)

Примечания

Ссылки 
ООПТ областного значения Оренбургской области 
ООПТ России. Оренбургская область 

О